Zaakwaarneming, het bewust en op redelijke grond behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een met diegene gesloten overeenkomst ten grondslag ligt.
Negotiorum gestio, de wettelijke en morele plicht om onbaatzuchtig op te komen voor de naasten, bijvoorbeeld familie of buren.
Spelersmakelaar, iemand die namens een of meer sporters optreedt, bijvoorbeeld in commerciële zaken.